«Аквамарин» — торгова марка української корпорації «Інтеррибфлот», під якою випускаються консерви із риби і морепродуктів, червона ікра та інші продукти.

Перша банка рибних консервів була випущена у 2005 році.

В асортименті торгової марки представлено понад 50 найменувань продукції з океанічної і морської риби: сардина, тунець, скумбрія, сайра, горбуша, бички, кілька, шпроти, а також морські делікатеси: мідії, кальмари, печінка тріски. Продукція виготовляється за класичними і оригінальними рецептурами — консерви із рибного філе, шпроти в желе зі зниженим вмістом жиру, уха, вироби із риби тощо.

Також під торговою маркою «Аквамарин» представлена ексклюзивна продукція — м'ясо криля (антарктична креветка) з вод Антарктики (траулер корпорації «Інтеррибфлот» є другим за величиною траулером в світі, що веде промисел і переробку криля).

Посилання 
 Офіційний сайт    
 Інформація на «Интеррыбфлот»  

З'явилися 2005
Торгові марки продуктів харчування